Юрій Луцик (1935, Львів — 2015, Міннеаполіс, Міннесота, США) — член Пласту, автор пісні Нині-нині.

Батько Юрія Луцика був одним зі співзасновників куреня Лісові Чорти. Під час Другої світової війни його сім’я була переселена до трудового табору в Берліні. Після втечі з табору вони опинилися в таборі для переміщених осіб у Баварії. Через деякий час емігрували до США, де оселилися в місті Мінеаполіс. В еміграції Юрій залишався активним членом Пласту.

Відома пісня “Нині-нині”, яка в багатьох джерелах вказана, як народна пісня, насправді написана Юрієм Луциком.

Примітки 

Пластуни
Українці Міннеаполіса
Уродженці Львова